Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 2004 года в Афинах прошли 18 августа 2004 года на стадионе в Олимпии.

В финале приняли участие 12 спортсменов из 9 стран. После дисквалификации в конце 2012 года украинца Юрия Билонога за применение допинга, победителем соревнований 30 мая 2013 года был признан представитель США Адам Нельсон.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2004 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 20,40 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Толкание ядра на Олимпийских играх